Peter Lotharius Oxholm, Deens militair en gouverneur van Deens West-Indië
 Tom Erik Oxholm, Noors schaatser